La défense nationale est la protection par un État de sa population, de son territoire et de ses intérêts vitaux.

Défense nationale peut désigner :
 Défense nationale, en France ;
 Défense nationale, au Canada.